Heinrich-Heine-Platz steht für:
 Heinrich-Heine-Platz (Düsseldorf), Bereich am südlichen Ende der Heinrich-Heine-Allee (Düsseldorf)
 Heinrich-Heine-Platz (Hannover), öffentlicher Raum mit einem denkmalgeschützten Gebäudeensemble in der Südstadt von Hannover
 Heinrich-Heine-Platz (Wittenberge), Parkanlage in Wittenberge in Brandenburg

Siehe auch:
 Heinrich-Heine-Allee
 Heinrich-Heine-Straße
 Heinestraße